Píritu peut désigner :

Toponymes

Píritu, chef lieu de la municipalité de Píritu dans l'État de Falcón ;
 Píritu, chef lieu de la municipalité de Píritu dans l'État d'Anzoátegui, de facto Puerto Píritu ;
 Píritu, chef-lieu de la municipalité d'Esteller dans l'État de Portuguesa ;
 Píritu, localité de la paroisse civile de Zamora de la municipalité de Zamora, dans l'État d'Aragua ;
 Puerto Píritu, chef-lieu des municipalités de Fernando de Peñalver et de Píritu dans l'État d'Anzoátegui.
 Píritu peut désigner plusieurs municipalités du pays : 
 Píritu, municipalité de l'État de Falcón ;
 Píritu, municipalité de l'État d'Anzoátegui.
 Píritu peut désigner plusieurs paroisses civiles du pays : 
 Píritu : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Píritu dans l'État de Falcón ;
 Capitale Píritu : l'une des deux divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Píritu dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme